Натали Бай ( фр. Nathalie Marie Andrée Baye) родилась 6 июля 1948, ) — французская актриса.

Биография 
Дочь богемных художников Клода Бая и Дениз Кустэ. Родилась, по её словам, «случайно», когда её родители гостили в нормандском городке Менвиль. Она провела детство в Париже, училась в престижном Эльзасском лицее, но страдала дислексией и застенчивостью, поэтому, возможно, с ранних лет и полюбила танец. Её первым педагогом была знаменитая балерина Мариинского театра Ольга Преображенская, воспитавшая многих знаменитых мастеров. В дальнейшем семья переехала на юг Франции, в Ментону, а Натали в 14 лет оставила среднюю школу (впоследствии закончив её заочно) с намерением серьёзно заниматься классическим танцем в балетной школе Монако. В 17 с половиной лет она с согласия родителей перебралась в Нью-Йорк, где продолжила занятия балетом. Чтобы оплатить эти уроки, одно время работала бебиситтером. Затем некоторое время она гастролировала с танцевальным коллективом по городам США. Вернувшись на родину через полтора года, разочаровалась в балете как в профессии и, трезво оценив собственные способности, неожиданно открыла в себе желание стать драматической актрисой. Некоторое время училась актёрскому мастерству на знаменитых театральных курсах Рене Симона, а в 1972 году окончила Высшую национальную консерваторию. В 1973 году году она появилась в роли помощницы режиссера в фильме Франсуа Трюффо «Американская ночь» (а свою самую первую небольшую роль в кино она сыграла в фильме Роберта Уайза «Двое»). Играла в спектаклях разных парижских театров. Снимается на телевидении.

Замужем актриса никогда не была. В 1970-х спутником её жизни был актёр и певец Филипп Леотар, с которым она познакомилась в театре.

У Натали Бай есть дочь Лора Смет (родилась в 1983 году) от известного французского рок-певца Джонни Холлидея, который был спутником её жизни в 1982—1986 годах. Натали Бай снималась с Джонни Холлидеем в фильме Годара «Детектив». В 2020 году у Натали появился внук Лео.

Награды 
Натали Бай — четырёхкратная обладательница премии Сезар: за лучшую женскую роль второго плана — в 1981 и 1982 году, за лучшую женскую роль в 1983 и 2006 году. В 1999 году Натали Бай получила премию Венецианского кинофестиваля Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в фильме Фредерика Фонтейна «Порнографическая связь» и награду «Лучшая актриса» фестиваля в Сиэтле за роль Анжель в фильме Тони Маршаль «Салон красоты „Венера“». В 2006 году она была награждена премиями «Золотая звезда» и «Хрустальный глобус» за главную роль в фильме Ксавье Бовуа «Молодой лейтенант», а на кинофестивале в Сан—Себастьяне получила приз «Серебряная раковина» за роль матери в фильме «Это — мой сын». В 2012 году она была удостоена почётной премии Магрит за карьеру в кино в целом.

В 1996 году была членом жюри кинофестиваля в Каннах, а в 2011- м — президентом жюри Фестиваля британского кино в Динаре.

В 2009 году она стала кавалером ордена Почётного легиона, а в 2019- м была возведена в ранг офицера.

Фильмография(Неполная) 
 1972 — Двое ( Two People) / Краткая встреча в Париже / Brève Rencontre à Paris —    в титрах не указана(эпизод, дебют в кино)
 1973 — Американская ночь / La Nuit Américaine —  Жоэль
  — Открытая пасть / La gueule ouverte — Натали
 1974 — Пощёчина / La Gifle — Кристин
  — Последняя женщина / La dernière femme — Девушка с черешней (эпизод)
 1975 — Однажды, в праздник / Un jour, la fête   — Жюли
  — Мадо / Mado — Катрин
 1976 — Полный бак (бензина) / Le Plein de super  — Шарлотта
  — Мужчина, который любил женщин / L’Homme qui aimait les femmes — Мартин
 1977 — Месье Папа / Monsieur Papa — Жанин
 1977 — Торжественное причастие / La Communion solennelle — Жанна Вандерберг
  — Зелёная комната / La Chambre verte — Сесилья Мандель
 1978 — Моя первая любовь / Mon premier amour — Фабьенн
 1978 — Священный  шутник (ТВ) / Sacré farceur   —  Марианн
 1979 — Короткая память / La Mémoire courte      —   Жюдит Мениль
 1979 — Мадам Сурди (ТВ) /  Madame Sourdis    —  Адель Сурди
  — Неделя отпуска / Une semaine de vacances  — Лоранс Кюэр
 1980 — Спасай, кто может (свою жизнь) / Sauve qui peut (la vie) — Дэниз Римбо
  — Красная тень / L’ombre rouge — Анна
 1981 — Отчим / Beau-Père — Шарлотта
 1981 — Провинциалка / La Provinciale — Кристин
 1981 — Странное дело / Une étrange affaire — Нина Колин
  — Возвращение Мартена Герра / Le Retour de Martin Guerre — Бертранд де Рол
 1982 — Баланс (Осведомитель) / La Balance — Николь Дане
  — Я вышла замуж за тень / J’ai épousé une ombre — Элен - Патрисия
  — Племянник Бетховена / Le neveu de Beethoven — Леонор
 1984 — Наша история / Notre histoire — Донасьен
 1984 — Берег правый, берег левый / Rive droite, rive gauche — Саша Вернакиc
  — Детектив / Détective — Франсуаз Шеналь
 1985 — Медовый месяц / Lune de miel — Сесиль Карлин
  — И переполнилась чаша / De guerre lasse — Алис
 1987 — Совершенно невинно / En toute innocence — Катрин
  — Дело Валраффа ((Человек внутри) / L’Affaire Wallraff (The Man Inside) — Кристина
 1989 — Ла Боль — Сосны (Такова жизнь) / La Baule — Les Pins — Лена
 1989 — Портрет человека / Игра со смертью / Gioco al massacro / Раненый король / Le Roi blessé — Белла
  — Один уик — энд из двух / Un week-end sur deux — Камий  Вальмон
 1990 — Кисть для губ / Le Pinceau à lèvres ( короткометражный)  — Она
  — Ложь / Mensonge — Эмма
 1992 — Голос / La Voix — Лоррэн
 1993 — Вирус ( Солдаты надежды / И оркестр играет) / Les Soldats de l'espérance (And the Band Played On)  — д- р  Франсуаз Барр
  — Машина / La machine — Мари Лакруа
 1995 — Мать /  La Mère (короткометражный)  — Мать
  — Дети мерзавца / Enfants de salaud — Софи
 1998 — Пища любви /  Food of Love   — Мишель
 1998 — Если я тебя люблю, берегись /  Si je t'aime, prends garde à toi  —  Мюрьель
  — Папарацци / Paparazzi — Николь
  — Салон красоты «Венера» / Venus beauté (Institut) — Анжель
 1999 — Порнографическая связь / Une liaison pornographique   — Она
  — Ваш выбор, Мадам / Завтра будет лучше / Ça ira mieux demain — Софи
 2000 — От Матфея / Selon Matthieu — Клэр
 2000 — Барни и его маленькие неприятности / Barnie et ses petites contrariétés — Люси
  — Распутницы / Absolument fabuleux — Патрисия
  — Поймай меня, если сможешь / Catch Me If You Can / Arrête-moi si tu peux — Паула Эбигнейл
 2002 — Бутик / France boutique — Софи
 2002 — Дитя просвещения (минисериал) / L’enfant des lumières — Диана де Брейвес
 2002 — Цветок зла / La Fleur du mal — Анн Шарпен Вассёр
  — Чувства / Les Sentiments — Кароль
  — Жизнь в ожидании тебя (Я так долго ждал тебя) / Une vie a t’attendre — Жанна
  — Молодой лейтенант / Le petit lieutenant — Каролин Водьё
 2005 — Один уходит — другой остаётся / L’Un reste, l’autre part''' — Фанни  — Не говори никому / Ne le dis à personne — Элизабет Фельдман  — Калифорния / La Californie — Маги 2006 — Актёр / Acteur (короткометражный) —  Камий
  — Мишу из Обера / Michou d’Auber — Жизель 2007 — Это — мой сын (Мой сын для меня) / Mon fils à moi — Мать 2007 — Нет секса, нет денег (Реальная цена) / Le prix à payer — Одиль Менар  — Небесная канцелярия / Les Bureaux de Dieu — Анн 2008 — Клиентка / Клиентка французского жиголо / Cliente — Жюдит 2008 — Уловка ( Плутовство ) / Passe-passe — Ирэн Монтье Дюваль 2008 — Мари — Октябрь(ТВ) / Marie — Octobre — Мари- Октябрь  — Лицо / Visage (эпизод) — Натали  — Вместе — это слишком / Ensemble, c’est trop — Мари-Франс  — Случайный роман (Правдивая ложь) / De vrais mensonges — Мадди 2011 — Я ничего не забыл / Je n’ai rien oublié — Элизабет 2011 — Пять раз Натали Бай (5 короткометражных фильмов) / Cinq fois Nathalie Baye (5 courts-métrages)
  — Теневые советники / Les Hommes de l’ombre (телесериал) — Анн Визаж  — И всё же Лоранс / Laurence Anyways — Жюльенн Алиа 2013 —  Королевы ринга / Les Reines du ring —  Колетт 2014 —  Лу !  Крошечный дневник  /  Lou ! Journal infime  — бабушка 2014 —  Дело СК1 / L’Affaire SK1 — Фредерик Пон 2015 — Колесо / La Volante  — Мари - Франс 2015 — Ущербность / Préjudice  —  Мать  — Это всего лишь конец света / Juste la fin du monde — Мать 2016 — Цвет кофе с молоком / Moka — Марлен 2017 —  Алиби / Alibi.com  —  Марлен Мартен 2017 —  Хранительницы / Les Gardiennes — Ортанс 2017 —  Медея / Médée (короткометражный)  — Мать 2018 —  Тома / Thomas (короткометражный)   —  Анна 2018 —  Нокс / Nox (ТВ сериал)  —   Катрин Сюзини 2020 —  Тряпичный мальчик / Garçon chiffon   — Бернадет Мейер 2021 —  Высокая мода / Haute couture  — Эстер 2021 —  Он / Lui  — Мать 2022  — Аббатство Даунтон 2 : новая эра / Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère — мадам де Монмирай''

Примечания

Ссылки 

 
 
 Натали Бай на AllMovie 

Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Лауреаты премии «Магритт»
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства